5 Dywizja Strzelców (RFSRR)
 5 Witebska Dywizja Strzelecka